Alessandra Ferri (née en 1963), danseuse italienne ;
 Alexandre Ferri (né en 1971), commissaire priseur à Paris ;
 André Ferri (né en 1956), footballeur français ;
 Catherine Ferri (?), actrice française ;
 Dennis Ferri (né en 1948), trompettiste Americain-Suisse ;
 Domenico Ferri (1795-1878), architecte et scénographe italien ; 
 Enrico Ferri (1856-1929), criminologue italien ;
 Enrico Ferri (né en 1942), homme politique italien ;
 Gallieno Ferri (1929-2016), dessinateur de bande dessinée italien ;
 Girolamo Ferri (1713-1786), littérateur et latiniste italien ;
 Gregorio Ferri (né en 1997), coureur cycliste italien ;
 Jean-Marie Ferri (né en 1962), footballeur français ; 
 Jean-Michel Ferri (né en 1969), footballeur français ;
 Jean-Yves Ferri (né en 1959), auteur de bande dessinée français ;
 Jordan Ferri (né en 1992), footballeur français ;
 Karine Ferri (née en 1982), animatrice de télévision ;
 Mireille Ferri (née en 1959), femme politique française ;
 Niccolò Ferri (né en 1998), coureur cycliste italien ;
 Olga Ferri (1928-2012), danseuse et chorégraphe argentine ;
 Patrice Ferri (né en 1963), footballeur français ;
 Paul Félix Ferri-Pisani (1770-1846), homme politique sous le Premier Empire ;
 Pierre Ferri-Pisani (1901-1963), homme politique et syndicaliste français sous la troisième et la quatrième République ;
 Roberto Ferri (né en 1978), peintre italien.
Patronyme italien